

Patronymes 
Iline ou Ilyin (masculin ; ) ou Ilina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Iline-Jenevski (1894-1941), joueur d'échecs soviétique
 Alexandre Ilyin (1973-), mathématicien russe
 Alexis Iline (1834-1889), cartographe russe
 Anastasia Iline (1981), archiviste, haute fonctionnaire et historienne française
 Anatoli Iline (1931-), footballeur soviétique
 Artiom Iline (1987- ), joueur d'échecs russe
 Ekaterina Ilina (1991-), handballeuse russe
 Elena Ilina (1901-1964), écrivain soviétique
 Ilia Iline (1988-), haltérophile kazakh
 Ioulia Ilina (1979-), joueuse de volley-ball russe
 Ivan Iline (1883-1954), philosophe russe
 M. Iline (1895-1953), écrivain soviétique
 Mikhaïl Iline (1903-1981), historien soviétique
 Modeste Iline (1889-1967), botaniste soviétique
 Nadejda Ilina (1949-2013), athlète soviétique, spécialiste du 
 Vassili Iline (1949-2015), handballeur soviétique
 Vladimir Iline (1928-2009), footballeur et entraîneur soviétique

Voir aussi 
 

Patronyme russe